Le plutonium (Pu) possède 20 isotopes et 7 isomères nucléaires, tous radioactifs.

Isotopes notables

Plutonium 239 

Le plutonium 239 est l'un des trois radioisotopes couramment utilisés dans l'industrie et l'armement nucléaires, avec le 235U et le 233U. Sa période radioactive est de  ans, soit la  longue demi-vie parmi les isotopes du plutonium, après le 244Pu et le 242Pu. Il se désintègre (principalement) en produisant de l'uranium 235 par désintégration α.

Plutonium 241 

Le plutonium 241 est un « ancêtre » possible pour le neptunium 237, qui est (habituellement considéré comme étant) la tête de chaîne de l'une des quatre chaînes de désintégration principales.

Plutonium 244 

Le plutonium 244 est le plus stable (demi-vie de 80 millions d'années) et le seul isotope potentiellement présent à l'état de traces dans la nature comme isotope primordial (tous les autres isotopes sont artificiels). Il serait le plus rare des isotopes primordiaux, il aurait été détecté dans la nature en 1971 , mais sa présence même a été remise en cause en 2012 .

Table des isotopes

Sections efficaces 
A 20 °C 239Pu: σa = 1 107,1 barns ; σf = 785,1 barns 240Pu: σa = 1 002,0 barns ; σf = 0 barns 241Pu: σa = 1 060,1 barns ; σf = 1 459,2 barns 242Pu: σa = 109,2 barns ; σf = 0 barns

A 240 °C 239Pu: σa = 1 477,0 barns ; σf = 983,6 barns 240Pu: σa = 1 242,2 barns ; σf = 0 barns 241Pu: σa = 1 244,3 barns ; σf = 1 712,8 barns 242Pu: σa = 135,0 barns ; σf = 0 barns

A 300 °C 239Pu: σa = 1 639,9 barns ; σf = 1 073,9 barns 240Pu: σa = 1 299,4 barns ; σf = 0 barns 241Pu: σa = 1 312,4 barns ; σf = 1 806,5 barns 242Pu: σa = 141,05 barns ; σf = 0 barns

Références

Voir aussi 

Plutonium

Physique nucléaire